Callender podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Callender (California); o
  Callender (Iowa).